Дивізіон 2: 1984 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1984 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби Еребру СК і Треллеборг ФФ. 

Підвищилися в класі й увійшли до Аллсвенскан за результатами плей-оф М'єльбю АІФ і Треллеборг ФФ.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 М'єльбю АІФ - Еребру СК 1–0, 3-0  
 Отвідабергс ФФ - Треллеборг ФФ 1–0, 1-3

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1984 у шведському спорті